Roggenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Roggenkamp (* 1962), deutsche evangelische Theologin
 Heinz Roggenkamp (1891–1966), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Josef Roggenkamp (1897–1973), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (Zentrum und CDU)
 Kirsten Roggenkamp (* 1945), deutsche Sprinterin
 Klaus Wilhelm Roggenkamp (1940–2021), deutscher Mathematiker
 Viola Roggenkamp (* 1948), deutsche Schriftstellerin
 Walther Roggenkamp (1926–1995), deutscher Maler und Bühnenbildner